Das German Open 1994 war ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 9. bis 15. Mai statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Steffi Graf gegen Brenda Schultz mit 7:6 und 6:4. Im Doppelfinale gewann die Paarung Gigi Fernández/Natallja Swerawa mit 6:3 und 7:6 gegen Jana Novotná und Arantxa Sánchez Vicario.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Berlin